Головинское сельское поселение — муниципальное образование в Судогодском муниципальном районе Владимирской области России.

Административный центр — посёлок Головино.

География 
Территория сельского поселения расположена к югу от Владимира.

История 
Головинский сельский совет был образован в 1918 году и входил в состав Улыбышевской волости Владимирского уезда. С 1929 года сельсовет входил в состав Владимирского района, с 1965 года — в составе Судогодского района. В 1998 году Головинский сельсовет преобразован в сельский округ.

Головинское сельское поселение образовано 13 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 60-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Головинского, Ильинского и Сойменского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит железнодорожная линия Владимир — Тумская.

Примечания

Ссылки 
 Сайт муниципального образования

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Судогодского района